Les Marins perdus est :
 Les Marins perdus,  roman de Jean-Claude Izzo
 Les Marins perdus, film adapté du roman, réalisé par Claire Devers (2003)
 Les Marins perdus, bande dessinée adaptée du roman par Clément Belin (2008)